Setzung steht für

 ein langsames Nachgeben des Untergrunds während oder nach Baumaßnahmen, siehe Setzung (Bauwesen)
 eine langsame Bewegung des Bodens an steilen Hängen, siehe Sackung

 Festsetzung der Besteuerungsgrundlagen für landwirtschaftliche Betriebe, oft im Zuge der Verkoppelung v. a. im 18. und frühen 19. Jahrhundert